Farid Boulaya (1993) – calciatore francese naturalizzato algerino
 Sofiane Boulaya (1973) – cestista e allenatore di pallacanestro algerino

Pagine correlate
 Boulay
 Boulaye